Ко́рнуолл (Корнуо́лл, Ко́рнуэлл, Корнуэ́лл) () — многозначное слово:

Персоналии 
 Корнуолл, Леон (род. 1954) — гренадский коммунистический политик и военный.
 Барри Корнуолл (настоящее имя Брайан Уоллер Проктер; 1787—1874) — английский поэт и драматург.

Территории 
 Графство Ко́рнуолл () — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии.
 Герцогство Ко́рнуолл () — земли в частной собственности наследника британского престола как герцога Корнуольского.
 Корнуолл — полуостров острова Великобритания.
  — город в штате Нью-Йорк, США.
  — посёлок в штате Нью-Йорк, США.
 Корнуолл (Онтарио):
 Корнуолл (город, Онтарио) — город в провинции Онтарио, Канада.
  — остров в провинции Онтарио, Канада.
 Корнуолл () — остров Канадского Арктического архипелага.
 Корнуолл — графство на западе Ямайки.

Титулы 
 Граф Корнуолл () — титул английского дворянства в Средние века (1068—1330 годы).
 Герцог Ко́рнуолльский () — титул, который носит в Англии сын монарха и наследник престола (с 1339 года).

Корабли 

Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Cornwall, в честь герцогства Корнуолл:
 HMS Cornwall — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1692.
 HMS Cornwall — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1761.
 HMS Cornwall — исходное название, выбранное для HMS Heir Apparent, 74-пушечного корабля 3 ранга; захвачен у датчан в 1807; под названием Cornwall не ходил.
 HMS Cornwall — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812.
 HMS Cornwall — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1815 как HMS Wellesley; переименован в HMS Cornwall в 1868.
 HMS Cornwall — броненосный крейсер типа Monmouth; спущен на воду в 1902.
 HMS Cornwall (56) — тяжёлый крейсер типа County; спущен на воду в 1926.
 HMS Cornwall (F99) — фрегат типа 22; спущен на воду в 1985.

Прочее 
 Аэропорт Ньюки-Корнуолл () — главный коммерческий аэропорт Корнуолла, Юго-Западная Англия.

См. также 
 Корнуаль () — исторический регион на северо-западе Франции, департамент Финистер, в юго-западной части Бретани.
 Корнуэлл